Solitér nebo solitaire může být:

solitér — osamělá, ojedinělá, jedinečná, nebo okolí převyšující osoba, věc, zvíře, rostlina
Pasiáns — karetní nebo počítačová hra
 Microsoft Solitaire – počítačová hra
Solitaire (město) — město v Namibii

Související články 
solitéra